В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of California 1976, який проходив в рамках Туру WTA 1976, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Івонн Гулагонг 7-5, 7-62.

Сіяні гравчині 

  Івонн Гулагонг (фінал)
  Кріс Еверт (Переможниця)
  Мартіна Навратілова (чвертьфінал)
  Вірджинія Вейд (чвертьфінал)

 Маріта Редондо (півфінал)
 Ненсі Гюнтер (чвертьфінал)
 Розмарі Казалс (чвертьфінал)
 Террі Голледей (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1976